Filmpreis 2017 steht für:

 Deutscher Filmpreis 2017
 Österreichischer Filmpreis 2017
 Europäischer Filmpreis 2017